Cabrera – wyspa w Hiszpanii, wchodząca w skład Archipelagu Balearów
 Cabrera – miejscowość w Kolumbii, w departamencie Cundinamarca
 Cabrera – miejscowość w Kolumbii, w departamencie Santander
 Cabrera – miejscowość w Dominikanie, w prowincji María Trinidad Sánchez